

Onomastica
Martiniano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Martiniano – martire cristiano del I secolo
Martiniano – funzionario romano
Martiniano – generale romano
Martiniano di Milano – arcivescovo di Milano e santo
Sesto Martiniano – imperatore romano

Pagine correlate
San Martiniano